Lightfoot ist ein englischer Familienname altenglischer Herkunft mit der Bedeutung „flinker Läufer“.

Namensträger 
 Amanda Lightfoot (* 1987), britische Biathletin
 David Lightfoot († 2021), australischer Filmproduzent
 Edwin N. Lightfoot (1925–2017), US-amerikanischer Chemieingenieur
 Gordon Lightfoot (* 1938), kanadischer Folk-Musiker
 Hannah Lightfoot (1730–1759/68), englische Quäkerin
 Henry Lightfoot Boston (1898–1969), sierra-leonischer Generalgouverneur
 Jim Ross Lightfoot (* 1938), US-amerikanischer Politiker
 Johann Lightfoot (1602–1675), britischer Theologe, und Orientalist
 John Lightfoot (1602–1675), britischer Hebraist, Pfarrer und College-Rektor
 John Lightfoot (Botaniker) (1735–1788), britischer Geistlicher und Biologe
 Joseph Barber Lightfoot (1828–1889), englischer Theologe und anglikanischer Bischof von Durham
 Lori Lightfoot (* 1962), US-amerikanische Juristin und Politikerin (Demokratische Partei)
 Nicholas M. H. Lightfoot (1902–1962), britischer Mathematiker
 Orlando Lightfoot (* 1974), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ross Lightfoot (* 1936), australischer Politiker
 Terry Lightfoot (1935–2013), britischer Klarinettist und Bandleader mit eigener Jazzband

Sonstiges 
 Lightfoot (Virginia), eine Ortschaft in den Vereinigten Staaten
 light-foot: Lichtfuß (Einheit), Zeiteinheit

Weblinks 
 Lightfoot auf en.wiktionary.org (engl.)

Einzelnachweise 

Familienname
Englischer Personenname